Lisia Góra (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Tarnowski, of
Lisia Góra (Klein-Polen), een dorp in deze Poolse landgemeente.